38. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach 2–5 września 1965 w hiszpańskiej miejscowości Lasarte-Oria. Były to pierwsze zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym. Jedynie włoski zespół w jeździe drużynowej na czas amatorów obronił tytuł mistrzów świata. Wśród multimedalistów najlepszym okazał się Hiszpan José Manuel Lasa, który zdobył dwa srebrne medale.

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 6. miejsca przez polski zespół w jeździe drużynowej na czas amatorów.

Kalendarium zawodów

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa i multimedaliści

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1965 w kolarstwie
1966 w Europie
1965 w Hiszpanii
Kolarstwo w Hiszpanii
Sport w Kraju Basków